

Голф — селище, штат Флорида
 Голф — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Гольф (значення)
 Гольф